"Декабристські читання" — міжнародні науково-теоретичні конференції, які регулярно проводяться в Україні з 1987 року і об'єднують провідних дослідників київської школи декабристознавців та зарубіжних декабристознавців.

Історія 
В умовах Перебудови в СРСР активізувалося проведення наукових конференцій — генераторів нових ідей та підходів до вивчення історії. У 1987 р. Г. Казьмирчук виступив з ініціативою проведення у Києві наукових конференцій, присвячених декабристам. З того часу їх проведення стало регулярним.

У 1987–1991 рр. відбулось 5 міжвузівських і республіканських науково-практичних і науково-теоретичних конференцій під загальною назвою «Декабристські читання», в яких взяли участь 240 представників найбільших центрів колишнього СРСР.

14-15 грудня 1987 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Музей історії міста Києва і Київська
обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури провели першу науково-практичну конференцію під назвою
«Декабристські читання». 14 грудня відбулося пленарне засідання, на якому доповіді виголосили відомі дослідники декабристського руху Г. Сергієнко та І. Заславський. Надалі робота конференції була розподілена на 3 секції: історичну, краєзнавства і музеєзнавства та філологічну. Участь у конференції взяли історики, філологи, філософи, краєзнавці, працівники
бібліотечних установ, письменники, учителі, студенти і навіть учні середніх шкіл. Всього виступило 40 осіб.

Другі читання, присвячені 200-річчю з дня народження С. Волконського і 1000-річчю утворення міста Василькова, відбулися 14-16 грудня 1988 р. в Києві, Василькові і Білій Церкві. Наступна конференція пройшла 14-16 грудня 1989 р. в Києві. За цей час суттєво збільшилася кількість учасників, до Києва приїхали учені з Москви, Гродно, Іркутська та інших міст колишнього СРСР.

Четверті читання відбулися 11-13 жовтня 1990 р. у Київському університеті та Уманському сільськогосподарському інституті імені О. М. Горького. По суті, конференція стала всесоюзною, хоча й мала статус республіканської. Серед її учасників були представники Москви, Ленінграда, Нижнього Новгорода, Гродно, Новокузнецька. Україну репрезентували викладачі та студенти вищих навчальних закладів Кіровограда, Вінниці, Одеси, краєзнавці з Миколаєва, Хмельницького. Загалом на четвертих «Декабристських читаннях» на пленарному засіданні і в трьох секціях (історичній; історіографії, краєзнавства і музеєзнавства; літературознавства) було виголошено 47 доповідей. На четвертих «Декабристських читаннях» у Київському університеті було ухвалено рішення про створення «Асоціації декабристознавців». Однак вона так і не була створена.

Наприкінці 1980-х рр. «Декабристські читання» у Києві стали справжнім науковим центром з вивчення руху декабристів. Тут, поряд з відомими
вченими участь брали ще зовсім молоді дослідники — аспіранти, студенти і, навіть, учні середніх шкіл. Конференції збирали представників різних наукових шкіл у декабристознавстві: московської, ленінградської, сибірської, білоруської, київської, а також дослідників та краєзнавців з Молдови, Казахстану, багатьох регіонів України.

Зі здобуттям незалежності Україною «Декабристські читання» припинилися і відродилися лише на межі тисячоліть, у грудні 2000 р. У 1990-ті рр. декабристознавча школа збереглась в Київському університеті, де працював Г. Казьмирчук. У роки незалежної України з'явились умови для вільного усебічного фундаментального дослідження проблеми. Шоста конференція, присвячена 175-й річниці з дня виступу декабристів, відбулася 20 грудня 2000 р. в Інституті історії України НАН України за сприяння його директора академіка В. Смолія та заступника директора О. Реєнта.

26-27 березня 2001 р. сьомі «Декабристські читання», присвячені 180-річчю утворення Південного товариства декабристів, 140-річчю скасування кріпосного права і 100-річчю з дня народження академіка М. Нечкіної, було проведено в Державній історичній бібліотеці України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

20-22 грудня 2001 року восьмі «Декабристські читання» пройшли в Інституті історії України та Київському університеті.

27-28 лютого 2004 р. у Києві пройшли дев'яті «Декабристські читання». Їх учасники представляли наукові установи та вищі навчальні заклади Києва, Дніпропетровська, Ніжина, Переяслава-Хмельницького, Глухова, а також Москви. До вивчення декабризму долучилися як відомі історики та краєзнавці, так і молоді дослідники.

14-15 грудня 2005 р. в Інституті історії України НАН України та Київському університеті відбулися ювілейні десяті «Декабристські читання», присвячені 180-річчю повстання декабристів. Вони зібрали провідних фахівців України, а також Москви й Санкт-Петербурга. Серед учасників традиційно були як знані фахівці, так і молоді дослідники, краєзнавці, музейні працівники, нащадки декабристів.

Матеріали конференцій публікуються у вигляді тез та збірників статей. У 2003 р. київські декабристознавці відродили призабуту українську традицію видавати окремі збірники досліджень та матеріалів, присвячених декабристському рухові — «Декабристи в Україні». З того часу було видано 5 томів, що містять статті провідних українських та зарубіжних декабристознавців, а також низку документальних публікацій, рецензії, інформацію про важливі події в житті декабристознавчої спільноти тощо. Конференції сприяли науковій апробації дипломних та магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Матеріали «Декабристських читань» 
 «Декабристские чтения»: Материалы научно-практической конференции, посвящённой движению декабристов (14-15 декабря 1987 г.). / Под ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вып. І. — К.: В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко, 1988. — 84 с.
 Декабристские чтения: Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения С. Г. Волконского и 1000-летию образования г. Василькова (14-16 декабря 1988 г.) / Под ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вып. ІІ. — К.: В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко и др., 1989. — 123 с.
 Декабристские чтения: Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвящённой движению декабристов (14-16 декабря 1989 г.) / Под ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вып. ІІІ. — К.: В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко и др., 1990. — 142 с.
 Декабристские чтения: Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвящённой 165-летию со дня восстания декабристов / Под ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вып. ІV. — К.: В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко и др., 1991. — 142 с.
 Декабристские чтения: Программа и материалы Пятой Всеукраинской научно-теоретической конференции, посвящённой 170-летию со дня образования Южного общества декабристов / Под ред. к. и. н. Г. Д. Казьмирчука. — Вып. V. — К.: В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко и др., 1991. -Х+178 с.
 Декабристські читання: Тези Міжнародної ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 175-й річниці з дня виступу декабристів / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вип. VІ. — К.: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2000. — 61 с.
 Декабристські читання: Збірник статей Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю заснування Південного товариства / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вип. VІІ. — К., 2001. — 123 с.
 Декабристські читання: Тези Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої рухові декабристів / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. — Вип. VІІІ. — К.: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2001. — 88 с.
 «Декабристські читання»: Тези Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої руху декабристів / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. — К.: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2004. — Вип. ІХ. — 69 с.
 Х Декабристські читання: Тези міжнародної науково-теоретичної конференції / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — К.: У надзаг: Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2005. — 100 с.

Серія «Декабристи в Україні» 
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — Т. 3. — К.: Ін-т історії України НАН України, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. — 257 с.
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — К.: Ін-т Історії України НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2005. — Т. 4. — 202 с. 
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — К.: Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — Т. 5. — 2007. — 255 с.
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — Т. 6. — К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. — 204 с. 
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. Д. Казьмирчук (відпов. ред.), О. П. Реєнт та ін. — Т. 7. — К.: УкрСІЧ, 2012. — 440 с.

Джерела 
 Хрещик М. Ф. Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 180-річчю заснування Південного товариства декабристів в Україні // Український історичний журнал. - 2002. - № 2. - С. 143-146. 
 Хрещик М. Ф. Міжнародна науково-теоретична конференція "VІІІ Декабристські читання" //  Український історичний журнал. - 2002. - № 4. 
 Казьмирчук Г., Дмитрієв В. Огляд ІХ «Декабристських читань» // Історичний журнал. — 2004. — № 5. — С. 92-94.
 Казьмирчук Г. Д., Ткачук О. В. ІХ «Декабристські читання» // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк, 2004. — № 4. — С. 262–264.
 Казьмирчук Г. Д., Раєвський С. М. ІХ міжнародні «Декабристські читання» // Сумська старовина. — 2004. — № ХІІІ-ХІV. — С. 56.
 Казьмирчук Г., Латиш Ю. Х Міжнародна науково-теоретична конференція «Декабристські читання» // Історичний журнал. — 2006. — № 1. — С. 122–124.
 Латиш Ю. В. Десяті Декабристські читання // Український історичний журнал. — 2006. — № 2. — С. 233–235. 
 «Декабристські читання»: Бібліографічний покажчик / Склав Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — Т. 5. — К, 2007. — С. 224–255.
 Казьмирчук Г. Д., Латыш Ю. В.  Декабристские чтения в Киеве // Хранители памяти: материалы к истории Декабристской секции при Государственном музее истории г. Санкт-Петербурга. — СПб., 2012. — С. 404–410.

Вища освіта